Broomthymolblauw, een trifenylmethaankleurstof.
 Bouwtechnische Bedrijfskunde, een Hbo-opleiding.

Economie:
 Belgian Treasury Bills, de internationale naam van de Belgische schatkistbons.
 Business-to-business, een benaming voor handel tussen bedrijven onderling.

Organisaties:
 De Belgische Transportarbeidersbond, een Belgische vakbondcentrale van het ABVV.
 De Belgische Touwtrekbond, de nationale koepelorganisatie van de Belgische touwtrekkers.
 Het Bureau Telematica Binnenvaart van het Vasteland.
 De Burgdorf–Thun-Bahn, een voormalige Zwitserse treinmaatschappij.
 De Brian Travis Band, een Californische muziekgroep.